Адра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Поньенте-Альмерьенсе. Занимает площадь 90 км². Население 24713 человек (на 2016 год). Расстояние 53 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del ayuntamiento
 
 Más información sobre Adra 
 
 

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии